Beinwiler – abitanti di Beinwil (Argovia)
Beinwiler – abitanti di Beinwil am See